Parent kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Parent, Puy-de-Dôme,

Kanada 

 Parent (ort i Kanada), Québec, Mauricie, 

Robotskapade Kanadaförgreningar